Tuzantla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tuzantla (kommun), Michoacán de Ocampo, 
Tuzantla, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Tuzantla, Veracruz, ort, La Perla,